Kraftwerk Lubmin bezeichnet verschiedene Kraftwerke in Lubmin bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
das Kernkraftwerk Lubmin (stillgelegt), siehe Kernkraftwerk Greifswald
das Industriekraftwerk Greifswald, ein Gaskraftwerk von E.ON Energy Projects und Wingas (vormals Concord)
das Kohlekraftwerk Lubmin, ein geplantes Steinkohlekraftwerk von DONG Energy